Función indicatriz puede referirse a:

 Función indicatriz, (también llamada función característica), es una función matemática definida en un conjunto  que indica la pertenencia de un elemento en el subconjunto  de 
 Función indicatriz de Euler, (también llamada Función φ de Euler) indica que si n es un número entero positivo, entonces φ(n) se define como el número de enteros positivos menores o iguales a n y coprimos con n.
 Función indicatriz de Jordan,  que generaliza la función indicatriz de Euler, indica que si n es un número entero positivo, entonces Jk(n) se define como el número de k-tuplas de enteros positivos todos menores o iguales a n y coprimos con n.